Peri o Péri puede referirse a:

Personas y personajes 
 Jacopo Peri (1561–1633), compositor y cantante italiano del período de transición entre el Renacimiento y el Barroco.
 László Péri o Peter Laszlo Peri o Ladislas Weisz (1899–1967), artista húngaro relacionado con la vanguardia de su país.
 Gabriel Péri (1902–1941), periodista y político comunista francés, miembro de la Resistencia francesa.
 Enzo Martins Peri (1941–), militar brasilero.
 Cristina Peri Rossi (1941–), poeta, narradora, traductora, y ensayista uruguaya.
 Peri Gilpin o Peri Kay Oldham (1961–), actriz estadounidense.
 Peri Brown, personaje de ficción interpretado por Nicola Bryant, en la longeva serie británica de ciencia ficción Doctor Who.

Empresas y organizaciones 
 PERI GmbH, proveedor de sistemas de encofrado y andamios.

Geohistoria 
 Peri Çayı, afluente en la margen izquierda del río Éufrates, en Turquía.
 Peri, población y comuna francesa en la isla de Córcega.
 Estación de Gabriel Péri, estación de la línea 13 del metro de París ubicada en el límite entre Asnières-sur-Seine y Gennevilliers al norte de la capital.

Mitología 
 Peri (mitología), divinidades masculinas y femeninas de origen persa, cuyas principales cualidades son la misericordia inagotable y la belleza corporal.